Osoby:
 Rodzina Kennedych:
 Caroline Kennedy – ambasador Stanów Zjednoczonych w Japonii
 Ethel Kennedy – wdowa po Robercie F. Kennedym
 Eunice Kennedy Shriver – działaczka społeczna
 Jacqueline Kennedy Onassis – Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych
 Jean Kennedy Smith – ambasador Stanów Zjednoczonych w Irlandii
 John F. Kennedy – 35. Prezydent Stanów Zjednoczonych 
 John F. Kennedy Jr. – prawnik i dziennikarz
 Joseph P. Kennedy II – członek Izby Reprezentantów USA z Massachusetts
 Joseph P. Kennedy III – członek Izby Reprezentantów USA z Massachusetts
 Joseph P. Kennedy Jr. – porucznik-pilot US Navy
 Joseph P. Kennedy Sr. – ambasador Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii
 Kathleen Kennedy Cavendish – działaczka społeczna
 Patrick J. Kennedy – kongresmen reprezentujący Rhode Island
 Patrick Joseph Kennedy – senator reprezentujący Massachusetts 
 Robert F. Kennedy – 64. Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych 
 Rosemary Kennedy – siostra Johna F. Kennedy’ego
 Ted Kennedy – senator reprezentujący Massachusetts 
 Anthony Kennedy – amerykański prawnik, sędzia Sądu Najwyższego USA
 Brian Kennedy – irlandzki piosenkarz
 Cameron Kennedy – amerykański aktor
 Charles Peter Kennedy – brytyjski polityk
 Dave Kennedy – irlandzki kierowca wyścigowy
 Eliot Kennedy – brytyjski tekściarz i producent muzyczny
 Emma Kennedy – brytyjska aktorka, pisarka i prezenterka telewizyjna
 Eugene Patrick Kennedy – amerykański biochemik
 George Kennedy – amerykański aktor, laureat Oscara za rolę drugoplanową
 Hugh N. Kennedy – brytyjski historyk
 Jamie Kennedy – amerykański aktor 
 John Kennedy – szkocki piłkarz
 John Alexander Kennedy – inspektor policji miasta Nowy Jork
 John B. Kennedy – amerykański korespondent radiowy i dziennikarz
 John Neely Kennedy – amerykański polityk
 John Kennedy Toole – amerykański pisarz
 Joshua Kennedy – australijski piłkarz
 Kathleen Kennedy – amerykańska producentka filmowa
 Kenneth Kennedy – australijski panczenista
 Madge Kennedy – amerykańska aktorka
 Maria Doyle Kennedy – irlandzka aktorka i piosenkarka
 Mark Kennedy – amerykański polityk
 Mark Kennedy – irlandzki piłkarz
 Matthew Kennedy – szkocki piłkarz
 Merle Kennedy − amerykańska aktorka
 Mimi Kennedy – amerykańska aktorka
 Myles Kennedy – amerykański gitarzysta i piosenkarz, członek zespołu Alter Bridge
 Nery Kennedy – paragwajski lekkoatleta
 Nigel Kennedy – brytyjski skrzypek
 Nina Kennedy – australijska lekkoatletka
 Page Kennedy – amerykański aktor
 Paul Kennedy – brytyjski historyk
 Robert Foster Kennedy – amerykański neurolog
 Rudy Kennedy – polski Żyd, świadek Holocaustu
 Scott Kennedy – kanadyjski piłkarz
 Stetson Kennedy – amerykański dziennikarz, działacz praw człowieka i pisarz
 Terry Kennedy – amerykański skater
 Tim Kennedy – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki
 Tom Kennedy – amerykański basista

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Kennedy – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lamar
 Kennedy – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Kennedy – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Kennedy – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua

Gminy w USA:
 Kennedy (ang. Kennedy Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Kennedy (ang. Kennedy Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Kennedy (ang. Kennedy Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix